David Adams (musicus), Iers organist en dirigent
 David Adams (tennisser), Zuid-Afrikaans tennisser
 David Adams (basketballer), Amerikaans basketballer (*1987)